Aria Jasuru Hasegawa
3227 Hasegawa
Kenta Hasegawa
Nobuhiko Hasegawa
Yu Hasegawa
Toru Hasegawa
Kazuo Hasegawa

Desambiguação